«Sleep Alone» — третий сингл британской певицы Наташи Хан, выступающей под псевдонимом Bat for Lashes с её второго студийного альбома Two Suns. Сингл был издан 6 сентября 2009 года в формате цифровой дистрибуции в виде двойного A-сайда с песней «Moon and Moon».. Bat for Lashes исполнила «Sleep Alone» в живую на телешоу Late Night with Jimmy Fallon 12 августа 2009 года.

Информация о песне 
В интервью для BBC Newsbeat Наташа Хан рассказала: «Я всегда была девушкой из 80х, и я думаю, что при первой записи я была очень стеснительной, я хотела бы всего лишь сделать и показать, как я играла эту песню в своей спальне. Я выросла, слушая The Cure и мне нравилось раннее творчество Мадонны и Принса и всё такое, и я думаю, тем, что подтолкнуло меня, была большая уверенность в достижении и раскрытии даже больших аспектов своей личности и того, что я люблю». В видеоклипе отражены мысли Хан, где в начале клипа появляется её спальня, а сам клип отражает стилистику 80х.

Список композиций 
Download

Хронология релизов

Примечания

Ссылки 
 TheSun.co.uk: Exclusive video — Bat For Lashes releases Sleep Alone
 NMETV: Latest Music Videos and Clips
 Rolling Stone: Bat For Lashes — Discography